Shane Smeltz (Göppingen, 29 de setembro de 1981), é um ex-futebolista Neozelandês que atuava como atacante.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Göppingen
Futebolistas da Nova Zelândia
Futebolistas do Adelaide United Football Club
Futebolistas da A.F.C. Wimbledon
Futebolistas do Gençlerbirliği
Futebolistas do Wellington Phoenix Football Club
Futebolistas do Sydney Football Club
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2009
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2017
Futebolistas do Mansfield Town F.C.